Rio Cubango, um rio africano, que nasce no planalto central de Angola faz fronteira com a Namíbia, e desagua no Botsuana;
Cubango (Niterói), um bairro de Niterói.